Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Allonnes – Maine e Loira
 Cantone di Allonnes – Sarthe